

Miejscowości
 Kraśniczyn – wieś (1500–1821 miasto) w województwie lubelskim, w powiecie krasnostawskim, w gminie Kraśniczyn
 Kraśniczyn I (od 24 stycznia 1962 Czajki) – wieś w województwie lubelskim, w powiecie krasnostawskim, w gminie Kraśniczyn
 Kraśniczyn II (od 24 stycznia 1962 Pniaki) – wieś w województwie lubelskim, w powiecie krasnostawskim, w gminie Kraśniczyn
 Kraśniczyn-Wieś (obecnie Wojciechów) – dawna wieś, obecnie część wsi Kraśniczyn w województwie lubelskim, w powiecie krasnostawskim, w gminie Kraśniczyn
 Kraśniczyn-Zastawie (obecnie Zastawie) – wieś w województwie lubelskim, w powiecie krasnostawskim, w gminie Kraśniczyn

Gminy 
 Kraśniczyn (1867–77 i od 1973) – gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie krasnostawskim
 Czajki (Kraśniczyn) (1877–1954) – gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie krasnostawskim

Gromady 
 Kraśniczyn (1954-60) z siedzibą w Kraśniczynie (cz. I) / Czajkach (powiat krasnostawski)
 Kraśniczyn I (1960-62) z siedzibą w Kraśniczynie (cz. I) / Czajkach (powiat krasnostawski)
 Kraśniczyn-Osada (1954-72) z siedzibą w Kraśniczynie (Osadzie) (powiat krasnostawski)